A Magyar kupa (1989-ig Magyar Népköztársaság-kupa vagy Magyar népköztársasági kupa) magyarországi sportszövetségek kuparendszerű sorozata, általában oda-visszavágó alapú egyenes kieséses rendszerrel rendezve:

 Gyeplabda: Magyar gyeplabdakupa
 Jégkorong: Magyar jégkorongkupa
 Kézilabda: Magyar kézilabdakupa
 Kosárlabda: Magyar férfi kosárlabdakupa, Magyar női kosárlabdakupa
 Labdarúgás: Magyar labdarúgókupa, Magyar női labdarúgókupa
 Vízilabda: Magyar vízilabdakupa